Муйна́кский район (тума́н) (, ) — административная единица в Республике Каракалпакстан (Узбекистан). Административный центр — город Муйнак.

История 
Муйнакский район был образован 19 сентября 1931 года. В 1963 году район был упразднён, а в 1964 году восстановлен.

С 1942 по 1992 годы на острове Возрождения в Аральском море (на части территории острова, входящей в Муйнакский район Каракалпакстана) действовал военный биохимический полигон с условным наименованием «Бархан». Официальное название — 52-я полевая научно-исследовательская лаборатория (ПНИЛ-52).

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 1 января 2011 года в состав района входят:
 Город районного подчинения Муйнак.
 6 сельских сходов граждан:
 Бозатау,
 Казахдарья,
 Мадели,
 Тикузяк,
 Учсай,
 Хаким-Ата.

География 
Муйнакский район расположен в северной части Республики Каракалпакстан (суверенная республика в составе Республики Узбекистан), которая, в свою очередь, расположена в северо-западной части Узбекистана.

Район с севера и частично с северо-востока через Аральское море граничит с Казахстаном, с запада и юго-запада — с Кунградским, с востока — с Тахтакупырским, с юга — с Кегелийским, Чимбайским и Караузякским районами Каракалпакстана.

Официальная площадь территории района составляет 37 900 км², но в последние десятилетия из-за снижения уровня Аральского моря площадь территории района резко увеличивается.

По занимаемой площади Муйнакский район занимает второе место (на первом месте — Кунградский район с площадью 74 400 км²) среди районов Каракалпакстана. География Муйнакского района является достаточно однообразной и основную часть территорий занимают пустыни, степи и солончаки, а также часть Аральского моря.

Природа

Климат 
Климат территории района является резко континентальным, с жарким и сухим летом при достаточно холодной зиме. Среднегодовая температура составляет +14,5°C (средняя температура января равна —7,4°C, средняя температура июля — +26,3°C). Абсолютный минимум температуры составил —28°C, абсолютный температурный максимум — +60°C.

В среднем на территории района выпадает 150—180 мм осадков за год (основная часть осадков выпадает весной и осенью). Вегетационный период длится 210—213 дней.

Известные уроженцы 
 Тлеуберген Купбатулла улы Джиемуратов (1915—1990) — народный поэт Каракалпакской АССР, народный поэт Узбекской ССР.
 Аяпберген Мусаев (1880—1936) — народный поэт Каракалпакской АССР.

Примечания

Литература 
 

Районы Каракалпакстана